Koselez (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit 8.900 Einwohnern (Stand 1. Januar 2005).

Die am Ufer der Oster gelegene Siedlung ist das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Geschichte 
Koselez wurde 1098 zum ersten Mal als Festung der Kiewer Rus erwähnt. Im 17. Jahrhundert war der Ort als eine große Festung bekannt und erhielt 1656 das Magdeburger Stadtrecht verliehen. Bei der tatarischen Invasion von 1679 wurde Koselez geplündert und teilweise zerstört.

Nach dem Zusammenbruch des Russischen Kaiserreichs und dem darauffolgenden Bürgerkrieg wurde Koselez Teil der Sowjetunion, erhielt 1924 den städtischen Status aberkannt und wurde stattdessen zu einer Siedlung städtischen Typs.

Ilja Ehrenburg berichtet in Menschen Jahre Leben über Koselez.

Kathedrale 
Herausragende Sehenswürdigkeit der Stadt ist die nach dem Entwurf des ukrainischen Architekten Iwan Hryhorowytsch-Barskyj in den Jahren 1752 bis 1763 im Ukrainischen Barock-Stil mit Elementen des Rokoko und Klassizismus erbaute Kathedrale der Geburt der Jungfrau, die heute ein architektonisches Denkmal von nationaler Bedeutung ist.

Söhne und Töchter der Gemeinde 
 Marija Pawlowa (1854–1938), Paläontologin und Hochschullehrerin
 Wladimir Negowski (1909–2003), Arzt und Reanimationsmediziner

Weblinks

Fußnoten 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ersterwähnung 1098
Stadtrechtsverleihung 1656
Stadtrechtsaberkennung 1924
Rajon Koselez